Surrenbach ist ein Gewässername:

 Surrenbach (Neckar) – zwei Zuflüsse des Neckars im Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg; flussabwärts:
 Surrenbach (Neckar, Epfendorf), rechter Zufluss in Epfendorf
 Surrenbach (Neckar, Aistaig), linker Zufluss in Aistaig, Stadt Oberndorf am Neckar